Boekhandel Herckenrath was een boekhandel in Gent.
Adolf Herckenrath (1879-1958) was een Belgisch dichter, toneelschrijver, uitgever en boekhandelaar.
Théo Herckenrath (1911-1973) was een Belgisch wielrenner.
Antoon Herckenrath (1907-1977) was een Belgisch graficus.
Arnoud Jan Herckenrath (1896-1939), was een Nederlands burgemeester
Robert Herckenrath (1968), Nederlands ijshockeyer